Чемпионат Европы по фигурному катанию 1960 года проходил с 4 по 7 февраля 1960 года в Гармиш-Партенкирхене (ФРГ). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях принимали участие рекордное количество спортивных делегаций (из 15 стран). У мужчин победил представитель Франции Ален Жилетти, у женщин победила представительница Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Дорин Денни и Кортни Джонс.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы 

 * WD = Снялись с соревнования

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
1960 год в фигурном катании
Европа
Февраль 1960 года
Спорт в Германии в 1960 году
Чемпионаты Европы в 1960 году
Чемпионаты Европы в Германии